Relatiu o pertanyent a la mar:

 Dret marítim, conjunt de regles jurídiques referents als diversos drets i obligacions que afecten la navegació
 Edifici del Marítim, edifici bè cultural d'interès local de Cadaqués
 Museu Marítim de Barcelona
 Club Marítim Altafulla
 Club Marítim Castelldefels
 Club Marítim Cubelles
 Reial Club Marítim de Barcelona